Coihue puede ser:
 El árbol Nothofagus dombeyi, llamado también coigüe o roble;
 La localidad chilena de Coihue en la Región del Biobío y su estación ferroviaria homónima.